Název Lipka má více obcí:
 Horní Lipka – část města Králíky v okrese Ústí nad Orlicí
 Dolní Lipka – část města Králíky v okrese Ústí nad Orlicí
 Prostřední Lipka – část města Králíky v okrese Ústí nad Orlicí
 Lipka (Horní Bradlo) – část obce Horní Bradlo v okrese Chrudim
 Lipka (Vimperk) – část města Vimperk v okrese Prachatice
 Lipka (Neveklov) – část města Neveklov v okrese Benešov

další významy
 Lipka (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Prachatice
 Jeskyně Lipka – uměle vytvořená jeskyně nad obcí Horní Prysk v okrese Česká Lípa
 Lipka (řeka) – řeka pramenící v polských Kačavských horách
 Lipka (Ralská pahorkatina) – kopec v Ralské pahorkatině u Novin pod Ralskem
 Lipka (školské zařízení) – brněnské školské zařízení pro environmentální vzdělávání
 Lipka Pardubice – folklorní soubor z Pardubic

příjmení osob
 David Lipka – člen Liberálního institutu

Externí odkazy